Sinding kan henvise til
 Sinding (Lihme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lihme Sogn, Skive Kommune
 Sinding (Herning Kommune) – en bebyggelse i Sinding Sogn, Herning Kommune
 Sinding (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sinding Sogn, Silkeborg Kommune

 Sinding (slægter) – flere danske slægter

Se også:
 Sinding Sogn (Herning Kommune)
 Sinding Sogn (Silkeborg Kommune)